Franz Mozart ist der Name folgender Personen:

* Franz Mozart (Baumeister) (1649–1694), deutscher Maurermeister
 Franz Mozart (Bildhauer) (1681–1732), deutscher Bildhauer
 Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844), österreichischer Komponist und Pianist